Le sigle E511  peut désigner :
 E511, numéro E du chlorure de magnésium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 511 reliant Courtenay à Troyes en France.